Jagiellonia Białystok w sezonie 2007/2008 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej I Ligi (zwanej od sponsora ligi - Orange Ekstraklasa), Pucharu Polski (od I rundy) oraz Pucharu Ekstraklasy.

I poziom rozgrywkowy 
Jagiellonia po 14 latach wróciła do rozgrywek I ligi, był to wielki sukces organizacyjny oraz sportowy. Klub przeszedł reorganizację, powstała Sportowa Spółka Akcyjna "Jagiellonia" przejmująca tradycje dawnej Jagiellonii. Niestety klub musiał pożegnać się ze starym herbem , który został opatentowany przed laty przez BKS Jagiellonia. Jagiellończycy wrócili do historycznego herbu "J"-tki z lat międzywojennych.

Pierwsza runda w wykonaniu "żółto-czerwonych" wypadła jak na beniaminka dobrze, drużyna uplasowała się na 9 miejscu. Druga runda była katastrofalna, z pracą szkoleniowca pożegnał się trener Płatek, a drużyna zajmując 14 miejsce będzie musiała przystąpić do baraży o utrzymanie.

Baraże
Do niecodziennej sytuacji doszło w meczach barażowych z udziałem białostockiego klubu. Według przepisów Jagiellonia zajmując 14 miejsce musiała przystąpić do barażu z II ligową Arką Gdynia (4 miejsce w II lidze). Białostoczanie udali się do Gdyni, gdzie na miejscu okazało się, że mecz decyzją władz PZPN-u został przesunięty na inny termin, a przeciwnikiem będzie Piast Gliwice (3 miejsce w II lidze). Kilka dni później okazało się, że Polonia Bytom nie spełnia warunków licencyjnych i zostanie zdegradowana, wobec czego Jagiellonia nie będzie musiała rozgrywać baraży. Przed rozpoczęciem sezonu okazało się, że Polonia jednak spełnia warunki licencyjne, więc należy rozegrać baraż. Na skutek zamieszania z degradacją kilku zespołów uczestniczących w aferze korupcyjnej, przełożono start ligi o dwie kolejki, zdegradowano z ekstraklasy Zagłębie Sosnowiec, Zagłębie Lubin i Koronę Kielce. Jagiellonia nie musiała rozgrywać baraży, a do ekstraklasy awansowały Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Piast Gliwice i Arka Gdynia.

Puchar Polski
Jagiellonia wystartowała od I rundy Pucharu Polski pokonując na wyjeździe Ruch Wysokie Mazowieckie 1:2, w drugiej rundzie uległa na własnym boisku Widzewowi Łódź 2:4.

Puchar Ekstraklasy
Zespół "żółto-czerwonych" przebrnął przez fazę grupową zajmując 2 miejsce w grupę C, niestety uległ w dwumeczu Wiśle Kraków i odpadł z rywalizacji.

Podsumowanie sezonu
Ekstraklasa - 14 miejsce 
Puchar Polski - 1/16 
Puchar Ekstraklasy - 1/8

Końcowa tabela I Ligi 

(*)- Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski została wykupiona po sezonie przez II ligową Polonia Warszawa i zrezygnowała z prawa startu w europejskich pucharach w sezonie 2008/2009. Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, że do najbliższej edycji Pucharu UEFA zostanie zgłoszony Lech Poznań. 
(**)- Za udział w aferze korupcyjnej Zagłębie Lubin oraz Korona Kielce zostały zdegradowane o jedną klasę rozgrywkową.
(***)- Za udział w aferze korupcyjnej przed rozpoczęciem sezonu Zagłębie Sosnowiec zostało ukarane odjęciem czterech punktów w bieżącym sezonie (w trakcie rozgrywek karę te uchylono) oraz degradacją o jedną klasę rozgrywkową. W związku z zajęciem miejsca spadkowego na koniec sezonu, drużyna w następnym sezonie zagrała o dwie klasy rozgrywkowe niżej.

Kadra, statystyki, transfery

Mecze 

 W kolumnie "L.p." obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w 1 lidze (najwyższej klasie rozgrywkowej).

Przypisy

Bibliografia 
 Portal 90.minut.pl
 Oficjalna strona klubu

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w polskim sporcie
2008 w polskim sporcie